«Viva Las Vegas» — песня. Написали её в 1963 году Док Помус и Морт Шуман. В том же году для кинофильма Viva Las Vegas («Да здравствует Лас-Вегас!») и альбома-саундтрека к нему песню записал Элвис Пресли.

В США в 1964 году в журнале «Билборд» песня «Viva Las Vegas» в исполнении Элвиса Пресли достигла 29 места в чарте Hot 100 (суммарный чарт синглов в разных жанрах поп-музыки, главный хит-парад этого журнала).

Роберт Шиан в своей статье на сайте Зала славы рок-н-ролла поставил песню «Viva Las Vegas» на 6-е место в своём списке 10 основных песен Элвиса Пресли ().

Сюжет песни и музыка 
В песне поётся: «Я буду продолжать [играть] / Я немного развлекусь / Если это будет стоить мне моей самой последней монетки / Если я разорюсь / Я буду всегда помнить, что я когда-то провёл время с размахом» (). Как пишет Роберт Шиан в своей статье на сайте Зала славы рок-н-ролла, настрою этих слов песни «идеально вторили неистовая атака ударных и убедительная, страстная подача [Элвиса] Пресли».

Сингл ZZ Top 

Американская группа ZZ Top в 1992 году выпустила сборник своих лучших песен Greatest Hits, в состав которого включила вновь записанную кавер-версию песни Viva Las Vegas. Сингл стал тридцать вторым синглом группы и добрался до 16 места в Hot Mainstream Rock Tracks. Сингл стал одним из наиболее продаваемых в США синглов группы, разделив почётное место с синглом Gimme All Your Lovin’ 

Версия ZZ Top была названа «крутой» Вокальную партию в песне исполняет Дасти Хилл. Отмечалось, что басист исполнил песню очень близко к оригиналу: «Впервые я услышал эту песню по радио и я думал, что я прослушал Элвиса» 

На песню был снят видеоклип.

Сингл был выпущен в нескольких вариантах: 7”-релиз содержал на стороне B трек 2000 Blues c предыдущего альбома. 12”-релиз дополнительно содержал песню Planet of Women с альбома Afterburner. На промосингле вышли две разные версии Viva Las Vegas. Трек-лист варианта, вышедшего на компакт-диске был следующим: Viva Las Vegas, танцевальный ремикc Velcro Fly, «металлический» ремикc Legs и расширенная версия   Stages.

Участники записи 
 Билли Гиббонс — вокал, гитара
 Дасти Хилл — вокал, бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные, перкуссия
 Фред МакФарлан — клавишные

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1964 года
Синглы 1992 года
Песни Элвиса Пресли
Песни Dead Kennedys
Синглы ZZ Top
Песни Брюса Спрингстина
Песни, написанные Мортом Шуманом
Песни на слова Дока Помуса
Лас-Вегас в культуре и искусстве
Синглы RCA Records
Песни 1963 года